Oreoselinum caucasicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Oreoselinum caucasicum ingår i släktet Oreoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
caucasicum